Osoby:
 Marcellin Pierre Berthelot (1827–1907) – francuski chemik i polityk
 Sabin Berthelot (1794–1880) – francuski badacz historii naturalnej i etnolog
 Jeanne Angès Berthelot de Pléneuf (1698–1727) – francuska dama dworu
Technika:
 „Berthelot” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej